Tomares désigne : 

Tomares, un genre de papillons de la famille des Lycaenidae, appelés Faux-cuivrés.
Tomares, une commune espagnole de la province de Séville.